Вериго-Даровский — русская фамилия.

Известные носители 
 Вериго-Даровский, Александр (1815—1874) — польский писатель.
 Вериго-Даровский, Леопольд Константинович — один из зачинателей русского кино, один из первых кинооператоров в России.
 Вериго-Даровский, Фридрих Константинович (1874—?) — один из первых кинооператоров в России и СССР.

См. также 
 Вериго